Eichner est un patronyme porté par :
 Christian Eichner, footballeur allemand ;
 Ernst Eichner, bassoniste virtuose et compositeur allemand ;
 Florian Eichner, rameur allemand ;
Sylvia Eichner, nageuse est-allemande.

Patronyme allemand